Kelterborn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kelterborn (1892–1969), Schweizer Architekt
 Gustav Kelterborn (1841–1908), Schweizer Architekt, siehe Gustav und Julius Kelterborn
 Julius Kelterborn (1857–1915), Schweizer Architekt, siehe Gustav und Julius Kelterborn
 Louis Kelterborn (1891–1933), Schweizer Komponist, Dirigent und Organist
 Ludwig Adam Kelterborn (1811–1878), deutsch-schweizerischer Maler, Dessinateur, Zeichenlehrer und Karikaturist
 Rudolf Kelterborn (Dramatiker) (1843–1909), deutscher Lehrer und Dramatiker, Textverfasser für Lieder
 Rudolf Kelterborn (1931–2021), Schweizer Komponist